Dresdner Schule steht für:

 Dresdner Schule der Kartographie, Charakteristika für die kartographische Forschung und Lehre
 Dresdner Nicolai-Schule, eine Stilrichtung der Architektur, siehe Semper-Nicolai-Schule
 Dresdner Schule, eine Lehrmeinung von Stenographen, siehe Gabelsberger-Kurzschrift #Geschichte
 Dresdner Schule, ein Konzeptbegriff der NPD, siehe Nationaldemokratische Partei Deutschlands #Dresdner Schule
 Dresdner Schule der Landschaftsökologie, von Ernst Neef begründete Schule

Siehe auch:
 Typ Dresden Atrium, Schulgebäudetyp der DDR
 Dresdner Modell